Енос , Енош — старший син Сета, онук Адама і Єви. 
 Енос — найвища гірська вершина острова Кефалінія у Греції
 Енос — місто в Туреччині
 Енос — шимпанзе-космонавт